Дми́трий Кропо́ткин:
 Кропоткин, Дмитрий Алексеевич (1867—после 1935) — русский генерал-майор, сын А. И. Кропоткина.
 Кропоткин, Дмитрий Николаевич (1836—1879) — князь, харьковский генерал-губернатор.